Edwin Abbott of Abbot kan verwijzen naar:

 Edwin Abbott (hoogleraar) (1808-1882), Engels hoogleraar
 Edwin Abbott Abbott (1838-1926), zijn zoon, Engels hoogleraar en theoloog
 Edwin Hale Abbot (1834-1927), Amerikaanse advocaat
 Edwin Milton Abbott (1877-1940), Amerikaanse advocaat en dichter